Chain O'Lakes State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Chain O’Lakes State Park (Illinois)
 Chain O’Lakes State Park (Indiana)